Глохидии:
 Глохидия — мелкая, легко обламывающаяся колючка с микроскопическими крюкообразными выростами, характерная для представителей подсемейства Опунциевые семейства Кактусовые.
 Глохидий — ранняя, паразитическая стадия развития личинок пресноводных двустворчатых моллюсков.